Die 26. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis zum 19. Dezember 2021 in der spanischen Stadt Huelva statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed:

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (2. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Weltmeister)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (3. Runde)
<li> Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (3. Runde)
<li> Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
<li> Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Viertelfinale)
<li> Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (3. Runde)
<li> Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Viertelfinale)
<li> Robin Tabeling / Selena Piek (3. Runde)
<li> Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (zurückgezogen)
<li> Rodion Alimov / Alina Davletova (Viertelfinale)

Ergebnisse

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse

2021
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 2021